38 cm Siegfried K (E) (380 мм орудие Зигфрид на железнодорожной установке) — железнодорожное орудие, состоявшее на вооружении вермахта. Первоначально орудие было разработано для линкора Бисмарк, оставшиеся невостребованными пушки были использованы для изготовления железнодорожных орудий. Использовались для обстрела Англии, а затем в береговой обороне на Западном фронте. К марту 1945 года в строю осталось только одно орудие, остальные два стояли на ремонте.

Производство 
Первое орудие было сдано в сентябре, второе в декабре 1942 года. Третья пушка была готова только в октябре 1943 года.

Описание 

Орудие не имело горизонтальной наводки, поэтому его устанавливали на поворотный круг. Зигфрид заряжался только при опущенном стволе.

Боеприпасы 
Для стрельбы из Зигфридов использовали стандартные немецкие морские боеприпасы, существовало четыре типа снарядов.

Примечания

Литература 
 François, Guy. Eisenbahnartillerie: Histoire de l'artillerie lourd sur voie ferrée allemande des origines à 1945. Paris: Editions Histoire et Fortifications, 2006
 Gander, Terry and Chamberlain, Peter. Weapons of the Third Reich: An Encyclopedic Survey of All Small Arms, Artillery and Special Weapons of the German Land Forces 1939-1945. New York: Doubleday, 1979 ISBN 0-385-15090-3
 Hogg, Ian V. German Artillery of World War Two. 2nd corrected edition. Mechanicsville, PA: Stackpole Books, 1997 ISBN 1-85367-480-X
 Kosar, Franz. Eisenbahngeschütz der Welt. Stuttgart: Motorbook, 1999 ISBN 3-613-01976-0

Артиллерия калибра 380 мм
Артиллерия большой и особой мощности
Уникальные артиллерийские орудия
Корабельная артиллерия
Артиллерия Германии периода Второй мировой войны
Железнодорожная артиллерия
Siegfried K
Появились в 1941 году в Германии